The Italian (1915), een film uit 1915
 The Italian (2005), een film uit 2005
 The Italian (boek), een boek uit 1797 van Ann Radcliffe